Při mnoho kontroverzních případů diskriminace jsou většinou Malajci označování jako oběti a minority jsou pak brány jako ofenzivní strana, která zavinila daný incident. Často zde nastává stejný případ jako v mnoha jiných případech rasismu. Malajci se často cítí, jakože jejich osobní práva byla narušena, čistě z toho důvodu, že druhá strana patří do minority a toto je pak používáno při různých soudních řízení jako jeden z faktorů, pro výhru na straně Malajců. Ačkoliv rasismus a diskriminace se zde na první pohled nejeví jako velkých problém, jsou právě tyto problémy a kritické pohledy zakořeněny již ve společnosti od narození jednotlivých jedinců.

Náboženský a rasový kontext 
Na diskriminaci menšin v Malajsii se nejčastěji podílí náboženský a rasový kontext. Tyto dva body jsou však vzájemně propojené, protože není možné mluvit o rasové politice bez toho aniž by se člověk zmínil o jejich víře.

Politická situace 
Politické strany často využívají minority k získání hlasů a tak se snaží zabývat touto politikou. Například situace není zrovna optimistická pro čínské muslimské migranty, protože se musí rozhodnout, zda chtějí patřit k čínské nemuslimské komunitě či nečínské muslimské komunitě.

Etnocentrická diskriminační politika 
Kvůli problémům diskriminace, rasismu a xenofobie byla v Malajsii zřízená etnocentrická diskriminační politika, která se původně snažila o vyrovnání ekonomických příjmů mezi minoritami a většinou.

Společenské benefity, nevýhody a nadhledy 
Při soudních řízeních se častěji nahlíží na stranu Malajců. Toto zvýhodnění se dá však nalézt na více frontách života. Malajští občané také často bývají preferování pro volné pozice ve firmách. Pokud je přijat čínský obyvatel často nebývá zdaleka tak dobře placen jako Malajec. Rasističtí jedinci také často nazývají čínskou menšinu prasaty, z důvodu pojídání vepřového. Často se také vyskytuje problém, kdy Malajské obyvatelstvo dokonce podává stížnosti a požadavky na vystěhování čínských rodin z bytových komplexů či dokonce domových čtvrtí čistě z xenofobických důvodů.

Koronavirus 
Na území Malajsie došlo v první vlně k vcelku nepříjemnému incidentu, kdy se spustila petice pro zakázání vstupu jakékoliv osobě, která má čínské kořeny a aby bylo ošetřováno spíše malajské obyvatelstvo než čínské. Již během pár dnů měla tato petice přes 400 000 podpisů a dokonce se začala objevovat znatelná skupina lidí, kteří tvrdili, že koronavirus vznikl a byl přenesen do Malajsie čistě z toho důvodu, aby vyhubil co nejvíce Malajců.

Externí odkazy 
 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311908.2020.1766737
 https://www.asiaone.com/malaysia/racist-malaysians-want-all-chinese-visitors-banned
 https://www.veto.be/artikel/malaysia-defying-your-assumptions-on-discrimination-and-demographics 
 https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/16/racism-stories-malaysia-love-immigration-america

Malajsie
Národnostní menšiny
Číňané
Diskriminace
Diskriminace na základě náboženství
Národnost